Translatio (Latijn) betekent letterlijk overdragen. Het kan verwijzen naar:
 Het vertalen van klassieke teksten, zie Translatio, imitatio en aemulatio
 Het verplaatsen van de relieken van een heilige van de ene plaats naar de andere (zie ook: translatiefeest).

Andere 
 Translatio (studentenvereniging), Antwerpse studentenvereniging voor studenten toegepaste taalkunde

Zie ook 
Translatie